Władysław Zieliński (1939-1987) – polski historyk
 Władysław Zieliński (ur. 1935) – polski kajakarz
 Władysław Kornel Zieliński (1836-1895) – polski pisarz